Сосново-Озёрское:

 Сосново-Озёрское — административный центр Еравнинского района Бурятии.
 Сельское поселение «Сосново-Озёрское» — муниципальное образование в составе Еравнинского района Бурятии.